Georg Reichwein (1630 – 1710) német származású norvég tiszt. Édesapja, a szintén katona id. Georg Reichwein 1628-ban költözött Hessenből Dánia–Norvégiába. Fia később mindkét ország (Dánia és Norvégia) hadseregét is szolgálta.

Jegyzetek

További információk 
Életrajza

1630-ban született személyek
1710-ben elhunyt személyek
Német származású norvégok
Norvég katonák